'Phú Xuân', de oude naam van Huế, een voormalige hoofdstad van Vietnam
 
Verder kan 'Phú Xuân' verwijzen naar verschillende administratieve eenheden in Vietnam:
 Phú Xuân (An Giang)
 Phú Xuân (Đồng Nai)
 Phú Xuân (Đắk Lắk)
 Phú Xuân (Ho Chi Minhstad)
 Phú Xuân (Thừa Thiên-Huế)
 Phú Xuân (Thái Bình)
 Phú Xuân (Vĩnh Phúc)
 Phú Xuân (Thanh Hóa)